Smith Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Smith Hill (Alabama)
 Smith Hill (Colorado)
 Smith Hill (Delaware)
 Smith Hill (Texas)
 Smith Hill (Virginia)